Les péchés capitaux en islam ou ul-Kabâ’ir (en ) sont 7.

Ils sont cités dans un hadith du Prophète rapporté dans les deux sahih de Mouslim et d'al-Bukhari :
 l'association ;
 le meurtre ;
 l'usure ;
 la prise des biens de l'orphelin ;
 la désertion lors du combat dans le sentier de Dieu;
 la fausse accusation de fornication à l'égard de femmes chastes.

Définition 
Les oulémas définissent le péché capital ou al-Kabira' comme étant tout péché qui a l'un des caractères suivants :
 tout péché puni par l'Enfer ;
 tout péché qui mérite la malédiction ;
 tout péché qui génère la colère de Dieu ;
 tout péché dont la punition d'ici-bas est un ḥadd.

Divergences à propos du nombre des péchés capitaux 
Les avis des ouléma divergent quant au nombre des péchés capitaux en Islam même si la doctrine retient les sept cités ci-haut.

Il existe des opinions qui ont dénombré jusqu'à soixante-dix péchés capitaux.
Les hadiths du Prophète au sujet des péchés majeurs sont nombreux, on en cite :
 D'après 'Abû Hurayra :
 
 D'après 'Abû Bakra :

 D'après 'Anas :

 D'après ʿAbd Allāh ibn ʿAmr ibn al-ʿAs :
 
 D'après `Ubâda ibn As-Sâmit :

Péchés capitaux et takfîr 
Les ouléma salafistes sont unanimes quant à l'interdiction d'excommunier celui qui a commis l'un des péchés capitaux.

Selon 'Abu Ja`far at-Tahawi :
 
C'est-à-dire qu'un musulman qui a commis un péché capital, tel que la fornication par exemple, ne peut être considéré comme sorti de l'islam du fait qu'il a commis ce péché, sauf s'il conteste son caractère illicite dans l'islam.

Notes et références

Voir aussi 
Les grands péchés en Islam
Sept péchés capitaux (catholicisme)

Droit musulman